Kijevo est un toponyme qui peut désigner :

Localités 

Kijevo, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kijevo, un village situé dans la municipalité de Trnovo et dans la République serbe de Bosnie ;

Kijevo, un village et une municipalité située dans le comitat de Šibenik-Knin ;

Kijevo, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Rakovica, district de Belgrade ;
Kijevo, un village situé dans la municipalité de Batočina, district de Šumadija ;
Kijevë/Kijevo, un village du Kosovo situé dans la commune/municipalité de Malishevë/Mališevo et dans le district de Prizren/Prizren (MINUK) ou dans la commune/municipalité de Klinë/Klina et dans le district de Pejë/Peć (Serbie).

Autre 
la gare de Kijevo, située à Belgrade en Serbie, dans la municipalité de Rakovica et dans le quartier de Kijevo.